Колдар:
 Колдар (озеро) — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Колдар (река) — река в Оренбургской области, приток Жуса.
 Колдар (хз) — ещё что-то из Проект:Словники/ЭЛП/К